Siergiej Fiodorow (1869–1936) – rosyjski chirurg i urolog
 Sergejs Fjodorovs (ur. 1956) – łotewski polityk
 Siergiej Fiodorow (ur. 1969) – rosyjski hokeista
 Siergiej Fiodorow – rosyjski malarz, twórca ikon
 Serhij Fedorow (ur. 1975) – ukraiński piłkarz